Lilienfein ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Lilienfein (* 1968), deutsche Triathletin
 Heinrich Lilienfein (1879–1952), deutscher Autor und Generalsekretär der Deutschen Schillerstiftung (1920–1952)